EMT, sigle composé des trois lettres E, M et T, peut faire référence à :
 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, l'entreprise gérant le réseau de bus de Madrid ;
 Éditions musicales transatlantiques ;
 Emergency medical technician, un terme désignant les ambulanciers brevetés et infirmiers protocolés pour l'aide médicale urgente aux États-Unis ; l'acronyme se décline avec différents suffixes (par niveau de formation) :
 EMT-B, pour Basic (formation professionnelle de base), voir Ambulancier ;
 EMT-D, pour Defibrillation (formation complémentaire pour la défibrillation), voir Ambulancier ;
 EMT-I, pour Intermediate ;
 EMT-P, pour Paramedic (comparable aux infirmiers protocolés), voir Secours paramédicaux ;
 Évaluation en milieu de travail, un dispositif français géré par Pôle emploi ;
 European Master's in Translation (en français, Master européen en traduction), un partenariat entre la Commission européenne et les établissements d’enseignement supérieur offrant un cursus en traduction ;
 EMT Squared, également stylisé EMT², un studio d'animation japonaise ;
 , une compagnie de transport en commun de Malaga ;
 European Management Team, un terme désignant une équipe de direction à l'échelle européenne ;
 English Mother Tongue (en français, anglais langue maternelle) ;
 EMT, un opérateur de téléphonie mobile estonien ;
 erreur maximale tolérée, en métrologie, l'erreur maximale tolérée pour un instrument de mesure ; si la mesure effectuée se situe en dehors de la zone définie par l'EMT, l'instrument de mesure est déclaré non conforme ;
 éducation manuelle et technique, la dénomination de la technologie dans les collèges français de 1975 à 1986 ;
 Eric McFadden Trio, un groupe de blues/rock américain formé par Eric McFadden ;
 École des métiers techniques , une école supérieur basée à Porrentruy (Jura, Suisse) ;
 état-major tactique, un état-major de la force militaire ;
 Établissement de maintenance et de traction, un établissement spécialisé de la SNCF ;
 Easy Mine Token, une crypto-monnaie issu du projet EasyMine visant à créer un automatisme de minage de crypto-monnaie pour le grand public ;
 Eye Movement Technique, une technique dérivée de l'EMDR.
 EMT (entreprise) : Entreprise de Management de Transition

Homonymie d'acronyme